Maco steht für

 eine ägyptische Baumwollsorte von hoher Qualität, auch Mako, siehe Baumwolle
 einer südamerikanischen Sprache, siehe Saliba-Piaroa

Maco heißen folgende geographischen Objekte:
 Maco (Davao de Oro), Stadtgemeinde in der Provinz Davao de Oro auf den Philippinen 
 Maco (North Carolina), Ort im Bundesstaat North Carolina in den Vereinigten Staaten 

MACO steht als Abkürzung für:
 Mayer & Co Beschläge, ein österreichischer Hersteller von Fenster- und Türbeschlägen
 Military Assault Command Operations, eine militärische Organisation im fiktiven Star-Trek-Universum

Siehe auch:
 Mako

Abkürzung